Ароль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Ароль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези